Siegfried Köhler peut désigner :
 Siegfried Köhler (1923-2017), chef d'orchestre et compositeur allemand ;
  (1927-1984), compositeur allemand ;
 Siegfried Köhler (né en 1935), cycliste allemand.